EDBI steht für:

 den Flugplatz Zwickau (ICAO-Code)
 das Ehemalige Deutsche Bibliotheksinstitut

EDBI